Эрзель (Herzele) — наименование провинции в Бельгии. Население 17 тыс. Человек. Площадь 47 кв.км.
 Эрзель, Мишель (Michel Herzele) — французский скульптор. Родился в Париже. Окончил Академию Искусств в Париже (Beaux Arts). Студия художника находится в Медоне, Париж.